El Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya (2CR), ubicat al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, va entrar en funcionament el juny de 2013.

Els seus 2.250 metres quadrats estan repartits en 2 plantes. El soterrani està destinat a la conservació del material fotoquímic i ocupa una superfície de 1.400 metres quadrats que allotges 18 neveres, la planta baixa, amb 850 metres quadrats, conté els espais de treball, tant pels materials fotoquímics com digitals.

El 2CR presta atenció a la conservació dels suports fotoquímics i també digitals. És una institució única a Catalunya, preparada per evitar la pèrdua del patrimoni fílmic que tot canvi tecnològic comporta.

Missió 
Té la missió de conservar el patrimoni fílmic i és el servei de referència en aquest àmbit a Catalunya i té la voluntat de ser-ho internacionalment.

Objectius 
 Recuperar el cinema històric català perdut, tot promovent investigacions i recerques nacionals i internacionals.
 Conservar la col·lecció fotoquímic i la col·lecció digital. Quan es detecten problemes de conservació es realitzen treballs de preservació o restauració.
 Promoure la investigació, catalogant i processant la col·lecció.
 Difondre la col·lecció, facilitant i promovent l'accés a les col·leccions, presentant còpies a filmoteques i festivals i l'edició en DVD.

Fons 
L'any 2014 la col·lecció de pel·lícules estava formada per 28.415 títols, distribuïts en 186.291 suports fotoquímics en llaunes i 13.194 suports digitals. Entre els quals destaquen:
 La producció catalana des de 1896.
 Els noticiaris i documentals de Laya Films (1936-1939).
 El cinema clandestí, amateur, experimental i científic, revelador de la pluralitat del cinema català.
 Fons en suport de nitrat de cel·lulosa dels orígens (1896-1914) conformats pels documents originals.
 La col·lecció de Segundo de Chomón, cineasta de rellevància internacional (1903-1917).

Tasques que du a terme

1. Conservació 
La Filmoteca disposa dels equipaments, la tecnologia i els estris pertinents a l'especificitat del suport cinematogràfic per tal de poder adequar-se a la diversitat de suports i emulsions que la indústria audiovisual ha fabricat al llarg dels anys per garantir la conservació del patrimoni cinematogràfic a les generacions futures. S'ha fet una clara distinció entre:
 La conservació activa: revisió i inspecció dels documents fílmics per tal d'avaluar les seves característiques tècniques i el seu estat físic i químic per tal de poder fer les intervencions d'adequació, neteja i/o tractament que requereixi cada material.
 La conservació passiva: situació dels materials cinematogràfics en les càmeres de conservació, dotades de control de temperatura i humitat per tal d'optimitzar i allargar la seva conservació.

2. Recuperació 
Promoció d'iniciatives, col·laboracions i polítiques que han d'afavorir la conservació del patrimoni audiovisual català. Mitjançant les ordres de subvenció de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), es propicia que les noves produccions audiovisuals catalanes lliurin materials de conservació a l'Arxiu.

S'intenta facilitar i afavorir els dipòsits i/o donacions d'empreses, institucions, organismes, particulars, etc. del seu fons fílmic a l'arxiu. S'assessora i s'ajuda a totes aquelles institucions públiques o privades que tenen fons fílmics a prendre consciència de la fragilitat del suport cinematogràfic perquè adoptin les mesures pertinents per a la seva correcta conservació.

El material dipositat procedeix de: 
 Empreses: solen ser productores o distribuïdores, encara que també poden ser empreses que han acumulat un important fons cinematogràfic que no poden conservar en bones condicions.
 Institucions: entitats semblants al cas anterior, però de caràcter públic i no lucratiu.
 Particulars: col·leccionistes privats i/o cineastes. Els seus dipòsits inclouen tant clàssics recuperats i que cedeixen per a la seva conservació, com pel·lícules filmades per ells mateixos.
Un cop establert el contacte entre ambdues personalitats, l'entrada del material a l'arxiu pot seguir diferents tipologies jurídiques: 
 Dipòsits: el fons custodiat a l'arxiu continua essent propietat del dipositari.
 Donacions: com el cas anterior, però els drets de propietat sobre les còpies són ostentats per la Filmoteca; el dipositari ha de fer donació, renunciant al material.
 Entregues obligatòries: tots els films que reben subvenció de l'ICEC han de ser dipositats per la productora a l'arxiu que rep la custòdia de conservació.
 Compres: directes de l'arxiu o de la Filmoteca per diferents motius. Poden ser acords amb col·leccionistes o títols que la Filmoteca ha adquirit per a la projecció i exhibició a la sala. És una forma d'entrada de molt material excepcional.
 Obsequis i intercanvis: entrades de material com a resultat de canvis, intercanvis i/o col·laboracions amb altres filmoteques.
 Treballs de preservació i restauració: efectuats des de la mateixa Filmoteca. Per tal de complir amb l'objectiu principal de la Filmoteca, és a dir, preservar, es duu a terme una tasca selectiva de preservació i restauració d'algunes còpies, procés que pot culminar en un nou triatge en un laboratori cinematogràfic.

3. Preservació i restauració 
"Telecinar" els films a suport videogràfic per evitar la seva manipulació i facilitar la seva consulta. Copiar les pel·lícules amb degradació física o química a altres suports cinematogràfics, respectant els codis ètics de restauració, és a dir, mantenint el film el més proper possible a l'obra que van fer els autors en el moment de la seva creació.

4. Catalogació 
identificar el documents cinematogràfics amb el títol, autors, productors, intèrprets, nacionalitat, dates i el buidatge del contingut, perquè cada film es pugui reconèixer de manera inequívoca i que no es confongui amb altres que tenen el mateix títol, diferents versions, etc.

5. Difusió 
L'esforç de conservació es completa amb la difusió de la col·lecció, per mitjà de l'elaboració de còpies digitals d'alta resolució -DCP- del cinema català i edicions en DVD.

L'accés a còpies digitalitzades dels fons fílmics del 2CR es produeixen a partir del servei d'atenció als usuaris, a les dependències de la Filmoteca, on els usuaris poden interrogar el sistema gestor documental, o bé rebre atenció individualitzada en resposta a una demanda informativa. El visionat i la selecció dels materials es fa, també, a les instal·lacions i equips que la Filmoteca posa a disposició dels investigadors i professionals.

També proposa i fomenta el coneixement de les nostres col·leccions col·laborant amb altres filmoteques i institucions culturals amb una selecció de programes per a la seva difusió; així mateix el Centre de Conservació i Restauració té un acord amb la Federació Catalana de Cineclubs per acostar aquest patrimoni als ciutadans d'arreu de Catalunya.

Instal·lacions 
 3 sales per al tractament de material fotoquímic.
 Una àrea per a la conservació del material digital nadiu i per a la preservació i la restauració digital.
 Una sala de formació.
 4 cambres petites destinades als materials en trànsit.
 18 cambres climatitzades per a la conservació d'un màxim de 200.000 bobines de cel·luloide amb la temperatura i humitat adequades.

Referències 

Cinema a Catalunya
Cultura de Terrassa
Conservació i restauració del patrimoni cultural